

Aziende 
 AMAT ( Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto) – azienda di trasporti pubblici di Taranto
 AMAT (Azienda municipalizzata autotrasporti) – azienda di trasporti pubblici di Palermo

Persone 
 Amat – illustre famiglia catalana, estesa anche in Italia
 Manuel de Amat y Junient – viceré del Perù nel XVIII secolo
 Luigi Amat di San Filippo e Sorso – cardinale e politico
 Pietro Amat di San Filippo – geografo ed erudito

Altro 
 Amat – città biblica, sita nei pressi di Aram (Libro di Zaccaria, 9:2)